Polskie pułki piechoty:
 216 Pułk Piechoty (II RP) – rezerwowy pułk Wojska Polskiego II RP

Rosyjskie pułki piechoty:
 216 Ostaszkowski Pułk Piechoty – rezerwowy pułk Armii Imperium Rosyjskiego; wchodził w skład 54 Dywizji Piechoty